War of Kings () — десятый студийный альбом шведской рок-группы Europe, изданный 2 марта 2015 года на немецком лейбле UDR Records.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 Джоуи Темпест — вокал;
 Джон Норум — гитара;
 Джон Левен — бас-гитара;
 Мик Микаэли — клавишные;
 Ян Хаугланд — ударные.
 Джон Нетти — звукоинженер.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы
 Альбом на сайте discogs.com

Альбомы Europe
Альбомы на английском языке